Bengle kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bengle, Boyolali, by, 
 Bengle, Karawang, by, 
 Bengle, Tegal, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar